Tien steht für:

 Tien (Fernsehsender), niederländischer Fernsehsender

Tien ist der Familienname folgender Personen:

 James Tien (* 1942), chinesischer Schauspieler
 Learner Tien (* 2005), US-amerikanischer Tennisspieler
 Michael Tien (* 1950), chinesischer Politiker
 Ni Tien (* 1948), chinesische Schauspielerin
 Thomas Tien Ken-sin (1890–1967), chinesischer Geistlicher, Erzbischof von Peking und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Tien Tzu-chieh (* 1995), taiwanischer Badmintonspieler

Siehe auch:

 Teen
 Thien